Хорьки́ может означать:
 Хорьки () — род млекопитающих семейства куньих.
 Хорьки (Иркутская область) — деревня в Черемховском районе Иркутской области.
 Хорьки (Кировская область) — деревня в Нолинском районе Кировской области.